Bärenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein geographischer Name:

Bachtäler:
 Bärenklinge (Große Enz), linkes Bachtal zur Großen Enz in Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Bärenklinge (Sizenbach), linkes Bachtal zum Oberlauf Frankenbach des Sizenbachs bei Hinterlengenberg, Stadtteil Schrezheim, Ellwangen (Jagst), Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Schutzgebiet:
 Bärenklinge (Schonwald) Schonwald bei Ehningen im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bärenbach
 Bärengraben